Machalat heeft verschillende betekenissen. 

Het is de naam van een aantal vrouwen uit de Hebreeuwse bijbel. 

 In (Genesis 28:9) gaat het om een dochter van Ismaël, zoon van Abraham, ze wordt een van de vrouwen van Esau.
 In II Kronieken 11:18 huwt koning Rechabeam met een vrouw genaamd Machalat, dochter van Jerimot, een zoon van Koning David en Abigaïl.

Verder is het een snaarinstrument en een muzikale aanduiding die de melodie aangaf.

Persoon uit de Hebreeuwse Bijbel